Il doppio del Copa Colsanitas 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Janette Husárová e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma solo la Suárez ha partecipato in coppia con Laura Montalvo.

La Montalvo e la Suárez hanno perso in finale 6–4, 7–6 contro Seda Noorlander e Christína Papadáki.

Teste di serie
 Laura Montalvo /  Paola Suárez (finale)
 Seda Noorlander /  Christína Papadáki (campionesse)
 Eva Bes Ostariz /  Samantha Reeves (semifinali)
 Alice Canepa /  Tathiana Garbin (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 1999